Ту́зик — многозначное понятие:
 Тузик — распространённая собачья кличка.
 Тузик, или туз — самая малая из судовых шлюпок.
 Тузик, Игорь Николаевич (род. 1943) — советский и российский хоккеист, тренер, спортивный функционер.
 Тузик, Роберт () — американский историк католической церкви, специалист по католической литургии.
 Тузик () — городское поселение в муниципалитете Эспита, штата Юкатан (Мексика).
 «Тузик» — третий студийный альбом Slava Marlow.

См. также